Алярмагтын  (, где эле-н/аля-н «лето», рмагтын «переход», в целом «летний переход» и означает место перегона оленей на летние пастбища) — топоним (тип: потамоним) в России чукотского происхождения.

Чукотский автономный округ 
 Алярмагтын — река, правый приток р. Погынден, координаты 68°36' с. ш. 166°10' в. д., код ГКГН 155447.
 Алярмагтын — река, правый приток р. Кувет, координаты 68°42' с. ш. 177°55' в. д., код ГКГН 764957.
 Алярмагтын — река, левый приток р. Кэвыквын (Кывэквын), координаты 68°50' с. ш. 178°47' в. д., код ГКГН 155449.

См. также

Примечания